Cristiana Capotondi – attrice italiana
Giuseppe Capotondi – regista italiano